Moto apparente è un'espressione usata in fisica per riferirsi al moto di un corpo relativamente ad uno specifico punto di riferimento e dovuto in realtà al moto del punto di osservazione. In astronomia è usata in relazione a diversi casi specifici:
 Moto apparente giornaliero della volta celeste dovuto alla rotazione della Terra su se stessa (es. il sorgere e tramontare del Sole).
 Moto apparente annuale della volta celeste dovuto alla rivoluzione della Terra attorno al Sole (es. il variare della porzione di cielo visibile d'estate e d'inverno).
 Moto apparente dei pianeti nella volta celeste. Dovuto alla combinazione dei moti di rivoluzione della Terra e del pianeta osservato (es. il moto retrogrado di Marte).
 Moto apparente annuale di una stella in riferimento alla volta celeste, dovuto alla variazione dell'angolo di parallasse causata dalla rivoluzione della Terra attorno al Sole. Rilevabile solo per le stelle molto vicine.
 Moto proprio di una stella nella volta celeste. È definito come il moto di una stella in relazione al centro di massa del Sistema solare, cioè osservato dalla Terra al netto delle variazioni dovute alla parallasse (es. il moto proprio della Stella di Barnard).

Tipi di moto
Astronomia osservativa